Никон може да се отнася за:

 Никон – мъжко име;
 „Никон“ – корпорация, занимаваща се с производство на оптична техника.

Източноправославно християнство 
 Св. Свещеномъченик Никон – източноправославен християнски свещеномъченик в негова чест, духовното име Никон носят:
 Никон (1605 – 1681) – шестият патриарх (1652 – 1667) на Руската православна църква и изтъкнат политически деец;
 Никон – български православен духовник.